Waveney peut désigner :

 Waveney (circonscription britannique), Suffolk, Angleterre
 Waveney (district), Suffolk, Angleterre
 Waveney (rivière), Angleterre